

Кадлубувка — село в гміні Нове Място Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Кадлубувка — село в гміні Бранськ Більського повіту Підляського воєводства